Die Gemeinde Limnos () ist in vier Gemeindebezirke untergliedert, den vier Vorgängergemeinden Myrina, Atsiki und Nea Koutali und Moudros der griechischen Insel Limnos. Sie wurde auf Grund des Kallikratis-Programms zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasst die gesamte Insel, Verwaltungssitz ist Myrina.

Gemeindegliederung 
Die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011, die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Atsiki (Δημοτική Ενότητα Ατσικής, 2.535)
 Ortsgemeinschaft Agios Dimitrios (Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου, 812)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος , 812)
 Ortsgemeinschaft Atsiki (Τοπική Κοινότητα Ατσικής, 900)
 Atsiki (Ατσική , 848)
 Propouli (Προπούλι , 52)
 Ortsgemeinschaft Varos (Τοπική Κοινότητα Βάρους, 223)
 Varos (Βάρος , 189)
 Aerolimin (Αερολιμήν , 34)
 Ortsgemeinschaft Dafni (Τοπική Κοινότητα Δάφνης, 158)
 Dafni (Δάφνη , 158)
 Ortsgemeinschaft Karpasi (Τοπική Κοινότητα Καρπασίου, 181)
 Karpasi (Καρπάσι , 181)
 Ortsgemeinschaft Katalakko (Τοπική Κοινότητα Καταλάκκου, 46)
 Katalakko (Κατάλακκο , 46)
 Sergitsi (Σεργίτσι , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Sarde (Τοπική Κοινότητα Σαρδών, 215)
Sardes (Σαρδαί , 215)

 Gemeindebezirk Moudros (Δημοτική Ενότητα Μούδρου, 3.925)
 Stadtbezirk Moudros (Δημοτική Κοινότητα Μούδρου, 974)
 Moudros (Μούδρος , 974)
 Koukonisi (Κουκονήσι , unbewohnte Insel)
 Ortsgemeinschaft Kalliopi (Τοπική Κοινότητα Καλλιόπης, 207)
 Kalliopi (Καλλιόπη , 207)
 Ortsgemeinschaft Kaminia (Τοπική Κοινότητα Καμινίων, 243)
 Kaminia (Καμίνια , 234)
 Voroskopos (Βοροσκόπος , 9)
 Ortsgemeinschaft Kondopuli (Τοπική Κοινότητα Κοντοπουλίου, 634)
 Kondopuli (Κοντοπούλι , 623)
 Agios Alexandros (Άγιος Αλέξανδρος , 0)
 Agios Theodoros (Άγιος Θεόδωρος , 11)
 Ortsgemeinschaft Lychna (Τοπική Κοινότητα Λύχνων, 320)
 Lychna (Λύχνα , 110)
 Anemoessa (Ανεμόεσσα , 210)
 Ortsgemeinschaft Panagia (Τοπική Κοινότητα Παναγίας, 383)
 Panagia (Παναγία , 381)
 Koritsonas (Κορτισώνας , 2)
 Ortsgemeinschaft Plaka (Τοπική Κοινότητα Πλάκας, 310)
 Plaka (Πλάκα , 310)
 Ortsgemeinschaft Repanidi (Τοπική Κοινότητα Ρεπανιδίου, 266)
 Repanidi (Ρεπανίδι , 260)
 Kotsinas (Κότσινας , 6)
 Ortsgemeinschaft Roussopouli (Τοπική Κοινότητα Ρουσσοπουλίου, 94)
 Roussopouli (Ρουσσοπούλι , 94)
 Ortsgemeinschaft Romanou (Τοπική Κοινότητα Ρωμανού, 302)
 Romanou (Ρωμανού , 302)
 Ortsgemeinschaft Skandali (Τοπική Κοινότητα Σκανδαλίου, 85)
 Skandali (Σκανδάλι , 85)
 Ortsgemeinschaft Fisini (Τοπική Κοινότητα Φισίνης, 107)
 Fisini (Φισίνη , 57)
 Agia Sofia (Αγία Σοφία , 50)

 Gemeindebezirk Myrina (Δημοτική Ενότητα Μύρινας, 8.006)
 Stadtbezirk Myrina (Δημοτική Κοινότητα Μυριναίων)
 Myrina (Μύρινα , 5.711)
 Ortsgemeinschaft Thanos (Τοπική Κοινότητα Θάνους, 451)
 Thanos (Θάνος , 448)
 Paralia Thanous (Παραλία Θάνους , 3)
 Ortsgemeinschaft Kaspakas (Τοπική Κοινότητα Κάσπακα, 792)
 Kaspakas (Κάσπακας , 525)
 Agios Ioannis (Άγιος Ιωάννης , 130)
 Gali (Γάλη , 104)
 Limenaria (Λιμενάρια , 33)
 Ortsgemeinschaft Kornos (Τοπική Κοινότητα Κορνού, 267)
 Kornos (Κορνός , 242)
 Psylli (Ψύλλοι , 25)
 Ortsgemeinschaft Platy (Τοπική Κοινότητα Πλατέος, 785)
 Platy (Πλατύ , 603)
 Paralia Plateos (Παραλία Πλατέος , 107)
 Plagisos Molos (Πλαγίσος Μώλος , 11)
 Agii Anargyri (Άγιοι Ανάργυροι , 64)

 Gemeindebezirk Nea Koutali (Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης, 2.526)
 Ortsgemeinschaft Angariones (Τοπική Κοινότητα Αγκαριώνων, 116)
 Angariones (Αγγαριώνες , 116)
 Ortsgemeinschaft Kallithea (Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, 182)
 Kallithea (Καλλιθέα , 182)
 Ortsgemeinschaft Kondias (Τοπική Κοινότητα Κοντιά, 572)
 Kondias (Κοντιάς , 572)
 Ortsgemeinschaft Livadochori (Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου, 373)
 Livadochori (Λιβαδοχώρι , 237)
 Poliochni (Πολιόχνη , 136)
 Ortsgemeinschaft Nea Koutali (Τοπική Κοινότητα Νέας Κούταλης, 442)
 Nea Koutali (Νέα Κούταλη , 442)
 Ortsgemeinschaft Pedino (Τοπική Κοινότητα Πεδινού, 268)
 Pedino (Πεδινό , 14)
 Alogonisi (Αλογονήσι , unbewohnte Insel)
 Vounaria (Βουνάρια , 93)
 Neo Pedino (Νέο Πεδινό , 161)
 Ortsgemeinschaft Portiano (Τοπική Κοινότητα Πορτιανού, 314)
 Portiano (Πορτιανό , 314)
 Ortsgemeinschaft Tsimandria (Τοπική Κοινότητα Τσιμανδρίων, 259)
 Tsimandria (Τσιμάνδρια , 259)
 Kastria (Καστριά , unbewohnte Insel)
 Kobi (Κόμπι , unbewohnte Insel)

Einzelnachweise 

Limnos
Limnos